De Gauliga Niederrhein 1934/35 was het tweede voetbalkampioenschap van de Gauliga Niederrhein. VfL Benrath werd kampioen plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel, waar de club de halve finale bereikte.

Eindstand

(1):Borussia VfL München-Gladbach nam na de ontbinding van de fusie tussen SC Borussia München-Gladbach en SC 1894 München-Gladbach de Gauligaplaats over

Promotie-eindronde

Externe links
 Euroleagues 

Gauliga Niederrhein
Duits competitievoetbal 1934/35